117. længdegrad kan henvise til:

 117. vestlige længdekreds
 117. østlige længdekreds